Pseudodracontium är ett släkte av kallaväxter. Pseudodracontium ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kallaväxter
Pseudodracontium